Закс, Заксе, в другой транскрипции Сакс () — немецкая фамилия.

Берёт своё начало от названия региона в Германии — (Нижняя) Саксония (), которое в свою очередь происходит от названия сакс (), названия северо-восточной группы древнегерманских племён саксы (). Этимология слова «саксы» ещё не до конца прояснена, античные авторы, впервые использовавшие слово (Sax), произвели его от типичного оружия саксов — скрамасакса, своеобразного кинжала. Начиная с III века в римских источниках встречаются упоминания о морских пиратах саксах. С 810—811 годов известна также «Limes Saxoniae» — «саксонская граница», которую определил Карл Великий для раздела саксонских и ободритских земель. Непосредственное упоминания в саксонских источниках восходит к созданному в XI веке эпосу об архиепископе Анно II Кёльнском (): «von den mezzerin alsô wahsin, wurdin si geheizzin Sahsi» (От ножей, которые были так остры, стали называться они саксы).

Подобные фамилии, произошедшие от названия древних германских племён и земель в Германии, встречаются часто и в различных вариантах, см.  (),  (),  (), , Прус ().

Примечания

См. также 
 
 
 Закс (еврейская фамилия)

Фамилии по алфавиту
Немецкие фамилии